Timothy Matthew "Tim" Howard ()  un fost fotbalist american care a evoluat pe poziția de portar la echipe importante precum Manchester United sau Everton FC. Acesta a apărat, de asemenea, poarta naționalei de fotbal a Statelor Unite ale Americii.

Statistici carieră

Club

Internațional

Palmares

Club
Manchester United
FA Cup (1): 2003–04
Football League Cup (1): 2005–06
FA Community Shield (1): 2003

Internațional
Statele Unite
CONCACAF Gold Cup (1): 2007

Individual
MLS Humanitarian of the Year (1): 2001
MLS Goalkeeper of the Year (1): 2001
MLS Best XI (2): 2001, 2002
PFA Premier League Team of the Year (1): 2003–04
U.S. Soccer Athlete of the Year (1): 2008
FIFA Confederations Cup Golden Glove (1): 2009
MLS All-Star Game MVP (1): 2009
Top 10 IFFHS World's Best Goalkeeper (3): 2003, 2009, 2010
Best Save CONCACAF Gold Cup (1): 2011
CONCACAF Goalkeeper of the Year (1): 2013

Note

Bibliografie
 Staff (April 2006) "Tim Howard 1979–" Biography Today 15(2): pp. 60–70
 Biography from Current Biography (2005), Copyright (c) by The H. W. Wilson Company. All rights reserved.

Legături externe

 
 Tim Howard Story  Official site
 Tim Howard  profile at Soccernet
 Tim Howard profile at Premier League 
 Tim Howard profile  at EvertonFC.com

Sportivi americani în viață
Fotbaliști americani
Fotbaliști internaționali americani
Portari de fotbal
Fotbaliști ai Manchester United FC
Fotbaliști ai Everton FC
Fotbaliști ai cluburilor din Anglia
Fotbaliști ai cluburilor din Statele Unite
Portari de fotbal care au marcat goluri
Sportivi americani din secolul al XX-lea
Sportivi americani din secolul al XXI-lea
Fotbaliști ai Premier League
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2014
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2010
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2006
Sportivi din statul New Jersey